

Cinema 
La stagione della strega (Season of the Witch, et al.) – film del 1973
L'ultimo dei Templari (Season of the Witch) – film del 2011

Musica 
Season of the Witch – brano musicale di Donovan del 1966
Season of the Witch – album degli Stormwitch